«Єфле» ІФ () — шведський футбольний клуб із міста Євле.

Історія 
Заснований 5 грудня 1882 року як «Єфле» СК (). У січні 1883 змінив назву на «Єфле» ІФ. У 1979 році об'єднався з клубом «Брюнес» ІФ (Євле) і виступав під назвою «Єфле ІФ/Брюнес». Однак 1982 року клуби знову розділилися. 

Провів у Аллсвенскан 16 сезонів (останній — 2016 року): зіграв 434 матчі, у яких здобув 116 перемог, 119 нічиїх і 199 поразок, різниця м'ячів 488-710.

Досягнення
Аллсвенскан:
9 місце (2): 2006, 2011

Кубок Швеції:
Фіналіст (1): 2006

Rosenska Pokalen: (турнір проводили з 1899 по 1903 рр.)
Переможець (3): 1899, 1900, 1902

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках 

1Q, 2Q, 3Q - кваліфікаційні раунди.

12 матчів, 5 перемог, 1 нічия, 6 поразок, різниця м'ячів 19-14.

Відомі гравці 
 Александер Герндт

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Офіційна сторінка шанувальників клубу 
 Сайт фанатів 
 Gefle Blue Boys, ультрас-сайт

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1882
Спорт у Євле